Juhpásztor, foglalkozás
 Juhász, régi magyar családnév